Tolstrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Tolstrup Kirke (Horsens Kommune) – en kirke i Tolstrup Sogn i Horsens Kommune
 Tolstrup Kirke (Brønderslev Kommune) – en kirke i Tolstrup Sogn i Brønderslev Kommune